Стердж может означать:

Люди 
по фамилии:
  (1816–1901) — британский священнослужитель, служивший в Девоншире, Индии и Кенте.
  (1931–) — бизнесмен, пожизненный пэр, виконтесса Экклс.
  (1787–1866) — британский торговец и общественный деятель.
  (1850–1919) — британский врач и археолог.

Прочее 
 Стердж — остров в Антарктике.

См. также
 Синдром Стерджа-Вебера